Александр Иванович Ковинька,  () — украинский , ,  и .

Биография 
Родился в селе Плоское () (ныне Решетиловского района Полтавской области, Украина) в семье крестьянина-бедняка.
Окончил церковно-приходскую школу, учился в земском двуклассном училище. С 12 лет работал по найму. Был сторожем в сельской аптеке, служил в милиции в Полтаве.
В 1917 сдал экстерном экзамены за четыре класса гимназии.

В годы гражданской войны в России и борьбы за существование Украинской Народной Республики (УНР) сначала был в крестьянском повстанческом отряде. В 1918 схвачен кайзеровскими оккупантами и предан военно-полевому суду. Освобождён во время наступления Красной Армии. Был членом партии боротьбистов. Принимал участие в боях с деникинцами, попал к ним в плен. Снова освобождён при наступлении Красной Армии и вступил в неё (вместе с В. Сосюрой). Впоследствии воевал в армии УНР. Война для него закончилась в лагере возле Познани (Польша), где он был в 1920—21.

После возвращения домой стал членом комитета «незаможников». Работал секретарём сельсовета. Учился на курсах инструкторов-лекторов ОСОАВИАХИМа, выступал с лекциями от этого общества.

В 1926—28 учился в Полтавском институте народного образования (заочно).

Первая юмореска «Мостики и дороженьки» () с лёгкой руки Остапа Вишни была напечатана в 1926 в газете «Селянська правда».
Печатал юмористические рассказы и фельетоны в газете «Більшовик Полтавщини», журналах «Червоний Перець», «Плуг», «Червоний шлях», «Нова громада» («Соціалістична громада»), «Молодий більшовик» и в других изданиях.

В 1928 становится штатным фельетонистом газеты «Більшовик Полтавщини».

Первый сборник юмористических и сатирических повестей «Индивидуальная техника» () вышел в Харькове в 1929, второй —"Коллективом преодолеем" () — в 1930 в Полтаве.

6 октября 1934 арестован органами НКВД по делу «Контрреволюционной боротьбистской организации». 27—28 марта 1935 выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР осужден к 10 годам лагерей. Отбывать наказание отправлен в Магадан. Там он работал отбойщиком, бурильщиком, горным мастером, плановиком-экономистом на горно-промышленных предприятиях «Дальстроя». Был освобожден в 1947, но без права возвращения на Украину, поселился в Якутии. В 1950 опять арестован и возвращён в Нагаево, близ Магадана. 4 июля 1956 судебно-следственное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

После реабилитации возвратился на родину, в родную Полтаву.

Начиная с 1950-х гг., вновь получает известность, широко публикуется.

Книги

Переводы на русский язык 
 Пуховые подушки: Юмористические рассказы. Пер. Е. Весенина. — М., 1960.
 Не играйте на нервах! : Юмористические рассказы. — М., 1963.
 Преподобные уши: Юмористические рассказы. Пер. Е. Весенина. — М., 1965.
 Новеллы про химеры : Повесть и рассказы. — М., 1970; М., 1975.
 Миниатюры с натуры : Рассказы, повести. — М., 1982.

Награды 
 Орден Дружбы народов (9.01.1980)
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография 

Выпускники Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Боротьбисты